Lista das 463 comunas do departamento francês de Gers.

|}

Gers